Улица Ползунова — улицы в разных городах бывшего СССР, названные в честь русского изобретателя Ивана Ползунова (1728—1766).

Россия 
 Улица Ползунова — улица в Астрахани;
 Улица Ползунова — улица в Барнауле;
 Улица Ползунова — улица в Воронеже;
 Улица Ползунова — улица в Екатеринбурге;
 Улица Ползунова — улица в Иркутске;
 Улица Ползунова — улица в Казани;
 Улица Ползунова — улица в Красноярске;
 Улица Ползунова — улица в Новосибирске;
 Улица Ползунова — улица в Томске;
 Улица Ползунова — улица в Туле.

Украина 
 Улица Ползунова — улица в Киеве;
 Улица Ползунова — улица в Полтаве;
 Улица Ползунова — улица в Харькове.